Un grappin est un outil composé de plusieurs crochets, généralement attaché à une corde ou autre filin.

Patronyme 

 Pierre-Philippe Grappin (1738-1833) est un prêtre constitutionnel français.
 Sarah Grappin est une actrice française, née le  à Paris.